«Богус» () — фильм режиссёра Нормана Джуисона, снятый в Канаде в 1996 году.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю мальчика по имени Альберт Франклин, сына цирковой артистки из Лас-Вегаса, которая погибла в автокатастрофе. Мальчик отправляется в Нью-Джерси к сводной сестре своей матери, Гарриет, которой трудно справиться с неожиданно появившимися у неё родительскими обязанностями. Альберт придумывает себе воображаемого друга по имени Богус, французского мага, который поддерживает мальчика. Постепенно и Гарриет, которая тоже может видеть Богуса, примиряется со своим новым положением.

В ролях 
 Вупи Голдберг — Гарриет
 Жерар Депардьё — Богус
 Хэйли Джоэл Осмент — Альберт Франклин
 Нэнси Трэвис — Лорен Франклин
 Андреа Мартин — Пенни
 Денис Мерсер — месье Антуан
 Уте Лемпер — Бабетт
 Шерил Ли Ралф — Рут Кларк
 Эл Уоксмэн — директор школы
 Фиона Рейд — школьная учительница
 Кевин Джексон — Боб Моррисон

Награды 
За роль в этом фильме Вупи Голдберг была номинирована на антипремию «Золотая малина».

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1996 года
Фильмы Нормана Джуисона
Фантастические комедии